Вашка:

 Вашка — населённый пункт в Хорватии.
 Вашка — река на севере европейской части России, приток Мезени.
 Вашка — река на севере европейской части России, приток Ваги.
 Вашка — село в Республике Коми.
 Вашка — село в Ярославской области.
 Вашка — полигон в Республике Коми, для падения ступеней ракет, запускаемых с космодрома «Плесецк».